Във Федерация Босна и Херцеговина има 61 населени места със статут на град, от които 37 надхвърлят 10 хиляди души. Към 2010 единствените два града с повече от 100 хиляди жители са столицата Сараево и административният център на Република Сръбска Баня Лука. В столичния метрополисен район живеят 436 572 души (30 юни 2010) или около 10% от населението на Федерацията. От 1991 година в Босна и Херциговина не е провеждано официално преброяване на населението, затова всички посочени данни са относителни и са предоставени от Националното статистическо бюро на Федерация Босна и Херциговина.

Освен българското име на населеното място е представено и оригиналното ми изписване на латиница и кирилица на сърбо-хърватски/бошнянски без да се взема предвид спорната разлика между местните говори.

1 – Република Сръбка и Окръг Бръчко не са кантони, а отделни административни единици.

Босна и Херцеговина